14566 Hokuleʻa è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1998, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,6087783 UA e da un'eccentricità di 0,2526797, inclinata di 10,55337° rispetto all'eclittica.

Altri progetti

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 1998
Hokule'a